Чапа́ево — населённые пункты, названные в честь В. И. Чапаева.

Белоруссия 
 Чапаево — деревня в Любанском районе Минской области.
 Чапаево — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Чапаево — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Чапаево — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 1990-е годы.
 Чапаево — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Чапаево — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Чапаево — прежнее название села Балуанколь Жаркаинского района Акмолинской области, ликвидировано в 2005 г.
 Чапаево — прежнее название села Карагайлы в Карасайском районе Алматинской области.
 Чапаево — прежнее название села Коктоган в Карасайском районе Алматинской области.
 Чапаево — прежнее название села Тущыкудык Исатайского района Атырауской области.
 Чапаево — прежнее название села Шахан в Байзакском районе Жамбылской области.
 Чапаево — прежнее название села Коздикара в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Чапаево — прежнее название села Актобе в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Чапаево — до 2018 г. название села Алаш в Сайрамском районе Туркестанской области
 Чапаево — прежнее название села Биртилек в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Чапаево — прежнее название села Бершинтобе в Сауранском районе Туркестанской области.
 Чапаево — прежнее название села Шарафкент в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Россия 
 Чапаево — село в Камызякском районе Астраханской области.
 Чапаево — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Чапаево — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Чапаево — село в Новолакском районе Дагестана.
 Чапаево — населённый пункт на территории Новостроя Новолакского района Дагестана.
 Чапаево — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Чапаево — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Чапаево — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Чапаево — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Чапаево — село в Колосовском районе Омской области.
 Чапаево — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Чапаево — село в Красноярском районе Самарской области.
 Чапаево — село в Корсаковском районе Сахалинской области.
 Чапаево — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Чапаево — деревня в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Чапаево — село в Олёкминском районе Якутии.
 Чапаево — село в Хангаласском улусе Якутии.
 Чапаево — прежнее название деревни Баландино в Альшеевском районе Башкортостана.
 Чапаево — в 1939—1940 гг. название деревни Будайка, родины В. И. Чапаева, до включения её в состав Чебоксар.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Чапаево — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Чапаево — село в Красногвардейском районе.
 Чапаево — село в Ленинском районе, включено в состав села Калиновка.
 Чапаево — посёлок в Первомайском районе.

Украина 
 Чапаево — до 2016 г. название села Новые Хоменки в Шаргородском районе Винницкой области.
 Чапаево — до 2016 г. название села Лесовое в Полесском районе Киевской области.
 Чапаево — до 2016 г. название села Тихое в Беляевском районе Одесской области.
 Чапаево — до 2016 г. название села Воробеевка в Великомихайловском районе Одесской области.
 Чапаево — до 2016 г. название села Степовое в Кобелякском районе Полтавской области.
 Чапаево — до 2016 г. название села Петровка в Чутовском районе Полтавской области.
 Чапаево — до 2016 г. название посёлка городского типа Слобожанское в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Чапаево — до 2016 г. название села Вишнёвое в Красноградском районе Харьковской области.

См. также 
 Чапаев
 Чапаева
 Чапаевка
 Чапаевск
 Чапаевский
 Чапаевское

Объекты, названные в честь Василия Чапаева